Anael (nebo Haniel, Aniel, hebrejsky הניאל „Boží radost“ nebo חניאל „Boží milost“), je podle některých okultních autorů jeden ze sedmi archandělů.

Externí odkazy 
 One of Many Ring
 Trinity Angels: Archangels
 Angel Focus
 Great Dreams (see Anael)

Literatura 
 Emil Páleš, Angelologie dějin, synchronicita a periodicita v dějinách, 2. rozšířené vydání v češtině, 1. díl, Nadace Sophia, Bratislava 2004
 Davidson, Gustav. A Dictionary of Angels: Including the Fallen Angels. Free Press. 

Andělé